El título P.S. I Love You puede hacer referencia a:

 "P.S. I Love You", una canción de The Beatles.
 Posdata: Te amo, una novela irlandesa de Cecelia Ahern.
 Posdata: Te amo, una película estrenada en 2007.